Колу — назва географічних об'єктів Естонії.

 Колу (Kolu küla) — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.
 Колу — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Колу — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.